ciò che è pertinente alla Norvegia
 gruppo etnico dei Norvegesi 
 Lingua norvegese
 razza felina gatto delle foreste norvegesi, anche detto gatto norvegese

Altri progetti